Оста́шенко — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Осташенко Федір Панасович (* 1896 — †1976) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант ЗС СРСР, депутат Верховної Ради Української РСР 2-го скликання.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович